Casar de Cáceres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casar de Cáceres (ort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Casar de Cáceres (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar